

Toponyme 
 Sidi Hamadouche, commune algérienne.

Patronyme 
 Amira-Meriem Hamadouche (née en 2004), gymnaste rythmique algérienne ;
 Maïva Hamadouche (née en 1989), boxeuse française.

Voir aussi 
 Abderrezak Ibn Hamadouche el-Djazaïri, médecin et scientifique algérien du .